SQL-Ledger — свободно распространяемая бухгалтерская программная система, использующая принцип двойной записи. Данные хранятся в реляционной базе данных, в качестве пользовательского интерфейса может использоваться стандартный веб-браузер. Система использует язык Perl, в качестве СУБД — PostgreSQL (также поддерживаются Oracle Database и DB2).

Среди известных форков — .

Ссылки 
 Сайт SQL-Ledger
 Использование SQL-Ledger в малом бизнесе (англ.)

Свободные программы для бизнеса
Свободное программное обеспечение, написанное на Perl
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL